Сервера-дель-Маэстре (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 93,2 км². Население — 717 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

История 
Город основан в 331 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web no oficial de Cervera
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Кастельона